François-René de Chateaubriand
 Chateaubriand (potrawa)